Евкалі́пт (Eucalyptus, від  — «добре вкритий») — рід дерев і деяких кущів родини миртові, представники якого домінують у деревній флорі Австралії.

Існує 739 види та 3 гібриди евкаліптів, більшість походять з Австралії, деякі — з островів Нової Гвінеї та Індонезії, а один вид — з Філіппінських островів. Багато видів були інтродуковані в посушливих районах інших частин світу, зокрема в Каліфорнії, Африці, Південній Європі, Індії і Китаї.

Види

A

B

C

D

E

F

G

H

I-J

K

L

M

N

O

P

Q-R

S

T

U-W

X-Z 
[[Файл:Eucalyptus youngiana KP gnangarra-10.jpg|thumb|Eucalyptus youngiana]]

 Галерея 

 Примітки 

 Посилання 
 Brooker, I., Kleinig, D.(1996) Eucalyptus, An illustrated guide to identification, Reed Books, Port Melbourne
 Cronin, L.(2000) Key Guide to Australian Trees, Envirobook
 Holliday, I.(2002) A field guide to Australian trees (3rd edition)'', Reed New Holland
 EUCLID Sample, CSIRO
 Threatened Species Information, NSW National Park & Wildlife Service
 Eucalyptus Nurseries 
 Currency Creek Arboretum Eucalypt Research  at Currency Creek Arboretum
 Australian National Botanic Gardens: Australian plant common name database  

Е